Messier 20 (M20), een object aan de sterrenhemel
BMW M20, een verbrandingsmotor van BMW
Een verkeersweg:
 M-20 (Bosnië en Herzegovina)
 M20 (Denemarken), zie Vestmotorvejen
 M20 (Groot-Brittannië)
 M20 (Mashreq)
 M20 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M20 (Joegoslavië)
 M-20 (Rusland)